Alison Brooks (* vor 1990) ist eine Schauspielerin.

Leben 
Brooks hatte 1990 ihren ersten kleinen Fernsehauftritt in der Serie Head of the Class. Weitere Auftritte hatte sie in den Fernsehserien In Living Color (1991) und Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (1994). Filme in denen sie spielte sind Kokain – Krieg um weißes Gold (1991) und Inside Out III (1992).

Filmografie 
 1990: Head of the Class (eine Folge)
 1991: In Living Color (eine Folge)
 1991: Kokain – Krieg um weißes Gold (Seeds of Tragedy, Fernsehfilm)
 1992: Inside Out III
 1994: Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Star Trek: The Next Generation, eine Folge)

Weblinks 
 
 
 

Filmschauspieler
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau